

Geografia 
 Isole Leti – arcipelago delle isole Molucche, Indonesia

Musica 
 Leti – singolo della cantante ucraina Loboda
 Leti, moja devočka, leti – album della cantante russo-statunitense Ljubov' Uspenskaja

Persone 
 Leti – re dei Longobardi nella prima metà del V secolo
 Gregorio Leti – letterato italiano